Ahmed Saleh, ook geschreven als Ahmad Salah, kan verwijzen naar:
 Ahmed Salah (marathonloper) (1956),  marathonloper uit Djibouti
 Ahmed Saleh (legerofficier) (1972), Jemenitisch legerofficier en oudste zoon van president Ali Abdullah Saleh
 Ahmed Saleh (tafeltennis) (1979), Egyptisch tafeltennisser, deed mee aan de Olympische Spelen 2012
 Ahmad Salah Alwan (1982), Iraaks voetballer
 Ahmed Saleh (zwemmer) (1986), Egyptisch zwemmer
 Ahmed Samir Saleh (1991), Jordanees voetballer